Хоро́шая жена́:
 «Хорошая жена» (англ. The Umbrella Woman, The Good Wife) — австралийский художественный фильм 1987 года.
 «Хорошая жена» ( ) — американский телесериал в жанре юридической драмы 2009—2016 годов.
 «Хорошая жена» — российский драматический телесериал 2018 года режиссёра Станислава Либина, являющийся адаптацией одноимённого американского телесериала 2009—2016 годов.